Lucifer’s Friend — дебютный альбом одноимённой хард-рок группы, выпущенный в 1970 году

Треки

Сторона 1 
 «Ride in the Sky» (Хесслейн, Лоутон) 2:55
 «Everybody’s Clown» (Риетенбах, Хорнс, Докер, Хехт, Хесслейн) 6:12
 «Keep Goin'» (Хорнс, Докер, Хехт, Хесслейн) 5:26
 «Toxic Shadows» (Докер, Хесслейн) 7:00

Сторона 2 
 «Free Baby» (Хорнс, Лоутон, Хехт, Хесслейн) 5:28
 «Baby You’re a Liar» (Риетенбах, Хорнс, Докер, Хехт, Хесслейн) 3:55
 «In the Time of Job When Mammon Was a Yippie» (Хорнс, Докер, Хехт, Хесслейн) 4:04
 «Lucifer’s Friend» (Риетенбах, Хорнс, Хильдебрандт-Винхауэр, Хехт, Хесслейн) 6:12

Бонус-треки с переиздания 1990 года 
 «Rock 'n' Roll Singer» (Хесслейн, Лоутон) 4:21
 «Satyr’s Dance» 3:17
 «Horla» (Риетенбах, Хорнс, Докер, Хехт, Хесслейн) 2:52
 «Our World Is a Rock 'n' Roll Band» (Беккер, Докер) 3:20
 «Alpenrosen» (Хорнс, Борнхолд, Хехт, Хесслейн) 3:53

Бонус-треки с переиздания 2010 года 
 «Horla» (Риетенбах, Хорнс, Докер, Хехт, Хесслейн) 2:53
 «Lucifer’s Friend» (Radio Edit) (Риетенбах, Хорнс, Хильдебрандт-Винхауэр, Хехт, Хесслейн) 3:43

Участники записи

Музыканты 
 Джон Лоутон — ведущий вокал
 Питер Хесслейн — гитара, бэк-вокал
 Питер Хехт — орган, пианино, валторна (в «Ride the Sky»)
 Дитер Хорнс — бас-гитара, бэк-вокал
 Йоахим Риетенбах — ударные

Источники 

Дебютные альбомы 1970 года